Pistolesi ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pistolesi (* 1976), israelische Tennisspielerin, siehe Anna Smaschnowa
 Anthony Pistolesi (* 1973), französischer Handballspieler
 Claudio Pistolesi (* 1967), italienischer Tennisspieler
 Enrico Pistolesi (1889–1968), italienischer Mathematiker
 Ugo Pistolesi (1883–?), italienischer Sportschütze